Mighty Joe Young kan syfta på:

Mighty Joe Young – originaltitel på en amerikansk äventyrsfilm från 1949, se Fantomen från Afrika
Mighty Joe Young – originaltitel på en amerikansk äventyrsfilm från 1998, se Joe jättegorillan
Mighty Joe Young (musiker) (1927–1999), en amerikansk bluesmusiker